Existen dos estaciones llamadas Independencia en el subterráneo porteño:
 La estación Independencia de la línea C, a Retiro y Constitución;
 La estación Independencia de la línea E, a Bolívar y Plaza de los Virreyes.